Hoyermann ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Hoyermann (1835–1911) Preußischer Landtagsabgeordneter
 Carl Wilhelm Julius Hoyermann (* 1866) Organist und Schüler von Immanuel Faißt

Hoyermann steht für
 Phosphatfabrik Hoyermann GmbH bei Hannover und Nienburg an der Weser

Siehe auch:
 Heuermann